Buldan (district), Turkije
Buldan (stad), Turkije
Pervin Buldan, Koerdisch politicus